Ри́льський, Ри́льська () — польське й українське прізвище.

 Рильська Харитина Хомівна — українська радянська діячка, селянка, депутат Верховної Ради УРСР 1­-го скликання (1938—1947).
 Рильський Владислав Олександрович (1992–2014) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Святий Іван Рильський (876–946) — болгарський святий та патрон болгарського народу.
 Рильський Іван Тадейович (1880—1933) — український перекладач
 Рильський Денис Юрійович (. 1989 р.) — український футболіст, воротар.
 Рильський Тадей Розеславович (1841–1902) — український громадський і культурний діяч, «хлопоман».
 Рильський Максим Тадейович (1895–1964) — український поет, перекладач, публіцист, громадський діяч, академік АН України.
 Томаш Рильський (1838—1924) — директор Вищої рільничої школи в Дублянах (нині Львівський національний аграрний університет).

Див. також 
 Рильський район — адміністративно-територіальна одиниця і муніципальне утворення на заході Курської області Росії.
 Максим Рильський (монета)
 Рильський провулок (Київ)
 Неофіт-Рильський — село у Варненській області Болгарії.
 Рильський монастир — найбільший ставропігіяльний чоловічий монастир Болгарської Церкви.

Українські прізвища
Польські прізвища